Аремарк () — коммуна в губернии Эстфолл в Норвегии. Административный центр — город Фусбю. Официальный язык — букмол. Население на 2007 год составляло 1429 чел. Площадь — 318,93 км², код-идентификатор — 0118.

История населения 
Население за последние 60 лет.

См. также 
 Коммуны Норвегии

Примечания

Ссылки 
 
 Статистика коммуны из бюро статистики Норвегии